Ранчо Витолас има више значења:

 Ранчо Витолас (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Витолас (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику